Stănescu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Stănescu (* 1928) rumänischer Radrennfahrer
 Cristian Stănescu (* 1951), rumänischer Politiker
 Ion Stănescu (1929–2010), rumänischer Politiker und General der Securitate
 Mircea Stănescu (1969–2009), rumänischer Politiker
 Nelu Stănescu (1957–2004), rumänischer Fußballspieler
 Valentin Stănescu (1922–1994), rumänischer Fußballspieler und -trainer